Luis Gustavo Parra Noriega (4 de febrero de 1973). Servidor público, actualmente se desempeña como Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Datos Personales del Estado de México y Municipios, INFOEM. 

Es abogado por la Escuela Libre de Derecho; Maestro en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad de Alcalá de Henares, España; obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en el Doctorado de Ciencia Política y Administración, en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente cursa el Doctorado en Derecho en la Escuela Libre de Derecho.

Ha sido legislador en el Congreso de la Unión y en el del Estado de México, su trabajo legislativo se ha distinguido por su impulso en favor de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, respecto de los cuales ha sido autor y coautor de diversas leyes, entre las que destacan:

 Reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia y Acceso a la Información.
 Reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Protección de Datos. Iniciativa para reformar los artículos 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desarrollo metropolitano para impulsar la coordinación entre las autoridades de los municipios.
 Asimismo, ha presentado diversas iniciativas, para fortalecer al Poder Judicial de la Federación, en materia de seguridad pública, para fortalecer el combate a la delincuencia; así como en materia de Reforma del Estado.

Fue Secretario de Protección de Datos Personales en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI del 2014 al 2018. 

También es profesor de la asignatura de Ética en la función pública, en la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, en la FES Acatlán (UNAM). 

Coordinador del Diplomado en Protección de Datos Personales en la Escuela Libre de Derecho y es Consejero Técnico en la Especialidad de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Es integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C.

Referencias

Enlaces externos 
 Gustavo Parra Noriega en la página oficial de la Cámara de Diputados
 Gustavo Parra Noriega en Monitor Legislativo
 Gustavo Parra Noriega, candidato a diputado local por el distrito 30 del Estado de México

Parra
Parra